Lumbardh steht für:

 Lumbardh (Deçan), Dorf in der Gemeinde Deçan, Kosovo
 Lumbardh i Deçanit, Fluss im Kosovo, siehe Bistrica e Deçanit
 Lumbardh i Pejës, Fluss im Kosovo, siehe Bistrica e Pejës
 Lumbardh i Prizrenit, Fluss im Kosovo, siehe Bistrica e Prizrenit